

Geografia 
 Argentina
 Saavedra – quartiere di Buenos Aires
 Partido di Saavedra – partido della provincia di Buenos Aires

 Bolivia
 Saavedra – comune nel dipartimento di Santa Cruz

 Cile
 Saavedra – comune della provincia di Cautín

Persone 
 Ángel de Saavedra – scrittore, poeta e drammaturgo spagnolo
 Antonio del Castillo y Saavedra – pittore spagnolo
 Bautista Saavedra Mallea – politico boliviano
 Betty Saavedra – ex cestista boliviana
 Carlos Saavedra Lamas – giurista e politico argentino
 Cornelio Saavedra – politico argentino
 Diego de Saavedra Fajardo – scrittore e diplomatico spagnolo
 Erwin Saavedra – calciatore boliviano
 Fernando Saavedra – religioso e compositore di scacchi spagnolo
 Francisco de Saavedra – politico spagnolo
 Guillermo Saavedra – calciatore cileno
 Hernando Arias de Saavedra – militare e politico spagnolo
 Humberto Saavedra – ex calciatore boliviano
 Javier Saavedra – ex calciatore messicano
 Jerónimo Saavedra – politico spagnolo
 Manuel Saavedra – calciatore cileno
 Manuel Martins Saavedra – calciatore angolano
 Miguel de Cervantes Saavedra – scrittore, romanziere, poeta, drammaturgo e militare spagnolo
 Nicolás Saavedra – attore cileno
 Sebastián Saavedra – pilota automobilistico colombiano